Josef Karlsson kan avse någon av följande:
Josef Furhammar (1892–1969), journalist, tidigare Karlsson
Josef Elvby (född 1982), fotbollsspelare, tidigare Karlsson